Guazapa (gemeente), een gemeente in het departement San Salvador in El Salvador
 Guazapa (vulkaan), een vulkaan in El Salvador